Hażlach (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Cieszyński
 Hażlach (plaats), een plaats in het Poolse district Cieszyński, woiwodschap Silezië in de gemeente Hażlach